Seyhan Kurt ()  un poet, scriitor, sociolog și antropolog turc-francez.

S-a născut în comuna Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Franța. A studiat la École de Jean Jaurès din Lyon. A studiat pictura în Franța și a luat lecții de dramaturgie și istoria artei la Izmir.
A deschis două expoziții de pictură la Mersin în 1992 și 1993. A studiat Limba și Literatura Franceză, Sociologie și Antropologie. A efectuat cercetări privind arhitectura și cultura urbană în Italia și Grecia. Și-a absolvit masterul în antropologie socială la Universitatea din Ankara. Cartea sa intitulată Architecture, Arrangement, Practical in Turkish House a fost publicată la Istanbul în 2021. un articol despre această carte a fost publicat la Tokyo.
Poeziile sale au fost traduse în franceză, engleză, germană, greacă și estonă.

Cărți
inchide ochii (1993)
destinos (1995)
pierderea cuvintelor de tristețe (1997)
zburător (2002)
Ape care trec prin noi (2004)
Călător (2012)
tuturor si nimanui (2017)
Cartea sa intitulată Architecture, Arrangement, Practical  in casa turceasca (2021)

Note

Nașteri în 1971
Nașteri pe 16 decembrie
Sociologi francezi
Scriitori francezi din secolul al XXI-lea